Nyżnie – wieś na Ukrainie, w rejonie samborskim obwodu lwowskiego, nad Błozewką
 Nyżnie – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie turczańskim
 Nyżnie – wieś na Ukrainie, w obwodzie ługańskim, w rejonie popasniańskim